Sucker (álbum)
 Sucker (canção)

Desambiguação